Het seizoen 2005/2006 in de SAS Ligaen was de 16de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 19 juli 2005 en eindigde op 14 mei 2006. Nieuwkomers waren SønderjyskE en AC Horsens. In 198 duels werd in totaal 554 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,79 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken behaalde FC Kopenhagen de vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Kopenhagen || 33 || 22 || 7 || 4 || 62 || 27 || +35 || 73|-
| 2 || Brøndby IF || 33 || 21 || 4 || 8 || 60 || 34 || +26 || 67|-
| 3 || Odense BK || 33 || 17 || 7 || 9 || 49 || 28 || +21 || 58|-
| 4 || Viborg FF || 33 || 15 || 9 || 9 || 62 || 43 || +19 || 54|-
| 5 || Aalborg BK || 33 || 11 || 12 || 10 || 48 || 44 || +4 || 45|-
| 6 || Esbjerg fB || 33 || 12 || 6 || 15 || 43 || 45 || –2 || 42|-
| 7 || FC Midtjylland || 33 || 10 || 11 || 12 || 42 || 52 || –10 || 41|-
| 8 || Silkeborg IF || 33 || 11 || 6 || 16 || 33 || 50 || –17 || 39|-
| 9 || FC Nordsjælland || 33 || 9 || 11 || 13 || 49 || 55 || –6 || 38|-
| 10 || AC Horsens || 33 || 8 || 13 || 12 || 29 || 41 || –12 || 37|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || SønderjyskE || 33 || 6 || 8 || 19 || 41 || 72 || –31 || 26|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || Aarhus GF || 33 || 4 || 10 || 19 || 36 || 63 || –27 || 22'|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2005
Deens voetbalelftal in 2006
Deense voetbalbeker 2005/06

Competitievoetbal 2005/06
2006